Die Liste der Mannschaftskader der Interclubs 2013/14 enthält alle Spieler, die in der belgischen Interclubs 2013/14 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während der Koninklijke Deurne SK mit 13 Spielern auskam, setzte der KSK 47 Eynatten 30 Spieler ein. Insgesamt kamen 234 Spieler zum Einsatz, von denen 13 alle Wettkämpfe mitspielten. Punktbester Spieler war Geert Van der Stricht (Gent) mit 8 Punkten aus 11 Partien, Rudolf Meessen (Eupen) erzielte 7,5 Punkte aus 10 Partien.
Insgesamt erreichten 19 Spieler 100 %. Neben 13 Spielern, die je eine Partie spielten, waren dies Clement Houriez (Charleroi) mit 5 Punkten aus 5 Partien, Richard Polaczek (Eynatten), Thomas Huesmann (Eupen) mit je 4 Punkten aus 4 Partien, Imre Balog (Eynatten) mit 3 Punkten aus 3 Partien, Imre Héra (Wirtzfeld) und Rob Michiels (Brügge) mit je 2 Punkten aus 2 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2013); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2013); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2013; ARM = Armenien, AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ESP = Spanien, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, LTU = Litauen, NED = Niederlande, POR = Portugal, RUS = Russland, SCO = Schottland, SRB = Serbien, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

KSK 47 Eynatten

Cercle d’Échecs Fontainois

KSK Rochade Eupen-Kelmis

Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez

Schachfreunde Wirtzfeld

L’Echiquier Amaytois

Borgerhoutse SK

Cercle Royal des Echecs de Liège et Echiquier Liègeois

Cercle des Echecs de Charleroi

Koninklijke Brugse Schaakkring

Chess Club Anderlecht

Koninklijke Deurne SK

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Übersicht beim belgischen Schachverband (französisch/niederländisch)

Schach (Belgien)
Interclubs
Schach 2013
Schach 2014